Les mots semotus, semota et semotum sont originellement trois déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un participe passé latin signifiant « retiré, à l'écart, éloigné ».

En taxonomie, les mots semotus, semota et semotum sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer diverses espèces d'animaux. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter la liste générée automatiquement.

Notes et références 

Épithète spécifique